Список эпизодов американско-британского комедийного телесериала «Эпизоды».

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Дата показа в Великобритании
! colspan="2"| Дата показа в США
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| scope="row" style="background:#F7C121; color:#100; text-align:center;"| 
| 1
| 7
| 10 января 2011
| 21 февраля 2011
| 9 января 2011
| 20 февраля 2011
|-
| scope="row" style="background:#4C32D1; color:#100; text-align:center;"| 
| 2
| 9
| 11 мая 2012
| 6 июля 2012
| 1 июля 2012
| 26 августа 2012
|-
| scope="row" style="background:#000000; color:#100; text-align:center;"| 
| 3
| 9
| 14 мая 2014
| 9 июля 2014
| 12 января 2014
| 16 марта 2014
|-
| scope="row" style="background:#32CD32; color:#100; text-align:center;"| 
| 4
| 9
| 11 мая 2015
| 9 июля 2015
| 11 января 2015
| 15 марта 2015
|-
| scope="row" style="background:#FF5A86; color:#100; text-align:center;"| 
| 5
| 7
| 30 марта 2018
| 11 мая 2018
| 20 августа 2017
| 8 октября 2017
|}

Список серий

Сезон 1 (2011)

Сезон 2 (2012)

Сезон 3 (2014)

Сезон 4 (2015)

Сезон 5 (2017)

Примечания

Ссылки 
 
 «Эпизоды»  на сайте TV.com
 «Эпизоды» на сайте Showtime

Эпизоды
Эпизоды